Oreb nome con cui si può indicare
 Monte Sinai (Egitto)
 Monte Sinai (Bibbia)
 Oreb, principe dei Madianiti